Dit is de wereldranglijst van oktober 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 oktober 1999.

Mannen 10